Michały – wieś na Białorusi
 Michały – wieś w Polsce

Zobacz też 
 Grądy-Michały
 Borowskie Michały
 Michał